Когнаты:
Когнаты (лингвистика) — однокоренные слова, имеющие общее происхождение в двух и более самостоятельных языках.
Когнаты (римское право) — кровные родственники в римском праве.